Хрди може да се отнася за:
 Харди (окръг, Западна Вирджиния)
 Годфри Харолд Харди (1877 – 1947), английски математик
 Харди (илюзионист) (1940 – 2015), български илюзионист
 Мат Харди (р. 1974), американски кечист
 Джеф Харди (р. 1977), американски кечист
 Том Харди (р. 1977), английски актьор